Иван Алексеевич Воробьёв:
 Воробьёв, Иван Алексеевич (1899—1985) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Воробьёв, Иван Алексеевич (1921—1991) — военный лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Воробьёв, Иван Алексеевич (1932—2009) — советский сценарист, более известный как автор «Приключений капитана Врунгеля».